Holländare kan syfta på

 Holländare – personer som lever i, eller härstammar från den nederländska regionen Holland (region)
 Holländare – även felaktigt för nederländare, dvs personer från hela Nederländerna
 Holländare (väderkvarn) – typ av väderkvarn
 Holländare (äpple) – äpplesort
 Holländare (pappersmassa) – maskin för bearbetning av pappersmassa
 Holländarn – pjäs av August Strindberg från 1902
 Holländarn (tv-opera) – svensk tv-opera från 1967 baserad på Strindbergs pjäs

Se även 
 Holland
 Den flygande holländaren – flera betydelser